São Gonçalo do Amarante, un comune brasiliano del Ceará.
 São Gonçalo do Amarante, un comune brasiliano del Rio Grande do Norte.